Таннхайм (Тироль) () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ройтте. . Официальный код — 70832.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Маркус Эберле (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 местный список: 5 мест.
 местный блок: 5 мест.
 Партия Bauern-Arbeitnehmer-Vermieter занимает 2 места.
 местный список: 1 место.

Ссылки

Примечания 

Общины Тироля